Hunton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hunton, North Yorkshire, ort, England,
 Hunton, Kent, ort, England,